WNF ist die Abkürzung für:

 West-Nil-Fieber, eine durch das West-Nil-Virus ausgelöste Arbovirusinfektion
 Wiener Neustädter Flugzeugwerke, ein Rüstungsbetrieb des Dritten Reiches
 Worldwide Nanbudo Federation, der internationale Dachverband des Kampfsports Nanbudo

WNF